IJzer(II)acetaat
 IJzer(III)acetaat